Loi de 1970 peut désigner :
 En France, 
 Loi -9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" régissant l'activité immobilière.
 Loi -1219 du 23 décembre 1970 portant sur les Monuments historiques.
 Loi -1320 du 31 décembre 1970, dite "loi Mazeaud" portant sur la prohibition des drogues.